

Nombre
Bobo (duque franco), también llamado Boggis o Bodegisel, siglo VI
Bobo de Provenza o Bovo de Provenza, santo del siglo X
Bobo de San Teodoro, cardenal italiano del siglo XI

Deportistas
Bobo Baldé (1975), exfutbolista francés

Apellido
 Elizabeth Bobo (1943), político estadounidense
 Hubert Bobo (1934), jugador de fútbol-americano estadonunidense
 J.B. Bobo (1910–1996), mago estadounidense
 Jonah Bobo (1997), actor infantil estadounidense
 John P. Bobo (1943–1967), militar estadounidense
 Matthew Bobo (1977), jugador de fútbol-asociación estadounidense
 Mike Bobo (1974), entrenador de fútbol-americano estadounidense
 Orlando Bobo (1974–2007), jugador de fútbol-americano estadonunidense
 Roger Bobo (1938), intérprete de tuba estadounidense
 Rosalvo Bobo, político haitiano durante la ocupación estadounidense de Haití (1915)
 Salha "Mama" Bobo, empresario judeo-sirio-estadounidense
 Sireli Bobo (born 1976), jugador de fútbol-americano de las islas Fiji
 Willie Bobo (1934–1983), percusionista de jazz estadounidense

Etnónimo
Pueblo bobo, de Burkina Faso

Biónimos
al pájaro bobo (ver página de desambiguación), el nombre de distintas especies de aves;
al pez bobo, de los ríos de Guatemala y México, de unos 60 cm de longitud y 12 de anchura, de piel negra y sin escamas, carne blanca y con pocas espinas (llamado así por la facilidad con que se deja atrapar);
a uno de los nombres vulgares de Prunus armeniaca (albaricoquero), un fruto.

Topónimos
 Bobo-Dioulasso, la segunda ciudad más importante de Burkina Faso
 Bobo (Georgia), en Estados Unidos
 Bobo (Mississippi), en Estados Unidos
 Río Bobo, río argentino, en San José de Bolívar
 Bobo River, río australiano, en Nueva Gales del Sur
 Bobo Ridge, en Ross Dependency, Antártida

Títulos de obras y personajes de ficción
La dama boba, de Lope de Vega
Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas Zorrilla
The Bobo, película de Peter Sellers
Boba Fett, personaje de Star Wars
Bobobo-bo Bo-bobo, manga japonés
Boo Boo, denominación de varios personajes (entre ellos el denominado en castellano "Oso Bubu")

Otros usos
Bobo, canción del artista colombiano J Balvin
Bobó, plato de la gastronomía africana
Bobó de camarão, plato de la gastronomía brasileña
Patria Boba, periodo preindependentista colombiano
España Boba, período de la historia de la República Dominicana
Sopa boba, bodrio o sopa de peregrinos, el conjunto de guisos mezclados que componían las sobras de la comida de los conventos, y que se repartía a los pobres
Bobo Ashanti, parte del movimiento rastafari

Notas